María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena (1880-1904), princesse des Asturies, infante d’Espagne, fille d’Alphonse XII d’Espagne et de l’archiduchesse Marie-Christine d’Autriche ;
 María de las Mercedes de Borbón y Orleans (1910-2000), fille du prince Charles de Bourbon-Siciles et de la princesse Louise d’Orléans, comtesse de Barcelone par son mariage.
Homonymie capétienne